Sleepover ist:
 die englische Bezeichnung einer Pyjamaparty
 Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Plötzlich verliebt

Siehe auch

 Der Sleepover Club, 52-teilige australische Fernsehserie 2003–2007